Aleksander Linowski – polski działacz, pisarz polityczny, publicysta i mówca, senator I RP
 Artur Linowski – polski oficer, uczestnik II wojny światowej, cichociemny
 Henryk Linowski – polski geofizyk i samorządowiec